Ooh Boy – singolo dei Rose Royce del 1977
Ooh Boy – singolo degli En Vogue del 2004

Pagine correlate
Oh Boy